Le Al Wakrah Sport Club (en ), plus couramment abrégé en Al Wakrah, est un club qatarien de football fondé en 1959 et basé dans la ville d'Al Wakrah.

Histoire

Palmarès

Joueurs et entraîneurs 
  Fabrice Akwa
  Frank Lebœuf
  Alain Goma
  Pierre-Alain Frau
  Ahmed Radhi
  Emad Mohammed
  Jehad Muntasser
  Iliass Bel Hassani
  Youness Hawassi
  Adil Ramzi
  Lahcen Abrami
  Ali Boussaboun
  Anouar Diba
  Youssef Chippo
 Mohsine Moutouali
  Costică Ștefănescu (1991-1992)
  Rabah Madjer (1998-1999)
  Mécha Baždarević (2006-2007)

Logos

Personnalités du club

Liens externes 
  Site officiel du club

Notes et références 

Club de football au Qatar
Club de football fondé en 1959